Kraniá kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kraniá Elassónas, ort, Thessalien, Nomós Larísis, 
 Kraniá (ort i Grekland, Thessalien, Nomós Larísis), 
 Kraniá (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Grevenón, 
 Kraniá (ort i Grekland, Thessalien, Nomós Kardhítsas), 
 Kranéa (ort i Grekland), Epirus, Nomós Prevézis, 
 Kraniá (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Péllis, 

Robotskapade Greklandförgreningar